Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2010 (anglais : Hong Kong Sevens 2010) est la  étape la saison 2009-2010 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule du 26 au  au Hong Kong Stadium à Hong Kong. Un changement de format intervient à partir de cette édition avec la création d'un quatrième trophée : le Shield.

La victoire finale revient à l'équipe des Samoa, qui bat en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 24 à 21.

Format 
Jusqu'en 2009, trois trophées était remis à chaque tournoi de Hong-Kong. À partir de l'édition 2010, ce sont quatre trophées qui sont distribués : la Cup, qui correspond toujours au vainqueur du tournoi, la Plate, le Bowl et le Shield remis au vainqueur des tableaux secondaires disputés par les équipes n'ayant pas réussi à sortir de leurs poules.

Cup / Plate : les six premiers de chaque poule, plus les deux meilleures deuxièmes. Les équipes perdant en quart jouent la Plate, matches de classement pour la cinquième place, comme dans les autres tournois.
Bowl (précédemment Plate): les quatre autres deuxièmes, plus les quatre meilleures troisièmes.
Shield (précédemment Bowl): les huit autres équipes

Équipes participantes 
24 équipes participent au tournoi :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale 
Résultats :

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur(s) marqueur(s) du tournoi :  Kurt Baker (9 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Kurt Baker (61 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2010
2010 à Hong Kong
Rugby à sept en 2010
Sport en mars 2010
Sport en Chine en 2010